Shane O'Neill (1530-1567), chef des Uí Néill et prétendant au titre de comte de Tyrone de 1559 à 1567
Shane O'Neill (1907-1944), militaire et noble britannique
Shane O'Neill (né en 1993), joueur de soccer américain